

Patronyme

Sherrill Milnes (1935-) est un baryton américain.
Robert Shore Milnes (1754 -1837) est un administrateur colonial britannique qui fut lieutenant-gouverneur du Bas-Canada.
Richard Monckton Milnes,  Baron de Houghton (1809-1885) est un poète, mécène des lettres et politicien anglais.

Prénom
Robert-Shore-Milnes Bouchette (1805-1879) est un militaire et un homme politique canadien.